Dorfmann, Dorfman:
 Herbert Dorfmann (* 1969, Brixen), włoski polityk

Dorfman 
 Ariel Dorfman
 David Dorfman
 Josif Dorfman

 Choroba Rosai-Dorfmana